Vigtorniella är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Kiseleva 1996. Vigtorniella ingår i familjen Chrysopetalidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Vigtorniella